Янчин — русская фамилия.

Известные носители:

 Янчин, Иван Васильевич (1839—1889) — российский педагог.
 Янчин, Дмитрий Сергеевич (род. 1950) — депутат фракции «Единая Россия» в МО город Шлиссельбург.
 Янчин, Николай — бронзовый призёр чемпионата России по дзюдо

См. также 
 Яншин

Примечания